Finale (von lateinisch finis „Ende“) steht für:

 Finale (Oper), der Schlussteil
 Finale (Wettkampf), Endspiel, Endrunde
 Finale (Software), ein Notensatzprogramm

Werktitel:
 Finale (1948), deutsches Filmmelodram von Ulrich Erfurth
 Finale, Sonderheftserie, siehe Kicker (Sportmagazin) #Fußball
 Finale – Die letzten Tage der Erde, Buchserie von Tim LaHaye und Jerry Jenkins (1995–2007)
 Das Finale, deutscher TV-Thriller von Sigi Rothemund (1998)
 Finale (Erzählungen), vier Erzählungen von Alice Munro (2011–2012)

Orte:
 Finale Ligure, Stadt in der Provinz Savona, Italien
 Finale Emilia, Gemeinde in der Provinz Modena, Italien

Person:
 Sera Finale (Simon Müller-Lerch; * 1976), deutscher Rapper

 Final steht für:
 endgültige Version einer Software, siehe Entwicklungsstadium (Software) #Release
 Final Island, Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Final Rock, Felsen im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Siehe auch:
 Das große Finale, 1980